Damernas turnering i volleyboll vid olympiska sommarspelen 2016 spelades mellan den 6 och 20 augusti 2016 i  Rio de Janeiro i Brasilien. De 12 lagen delades upp i två grupper om sex lag i varje grupp. De fyra främsta i varje grupp gick vidare till utslagsspelet där kvartsfinaler, semifinaler, bronsmatch och final avgjordes.

Medaljörer

Gruppspel
De fyra bästa i varje grupp avancerar vidare till utslagsspelet.

Grupp A

Grupp B

Utslagsspel
Respektive gruppsegrare mötte gruppfyran från den andra gruppen i kvartsfinalerna. De två övriga kvartsfinalerna lottades men lag från samma grupp kunde inte mötas. 

{{Round8-with third
|RD1 = Kvartsfinaler 
|RD2 = Semifinaler
|RD3 = Final
|Consol = Bronsmatch

|| Brasilien |2| Kina|3
|| Sydkorea |1| Nederländerna|3|| Ryssland |0 | Serbien |3|| USA|3 | Japan |0

|| Kina |3| Nederländerna |1
|| Serbien|3| USA|2

|| Kina|3| Serbien |1

|| Nederländerna |1| USA|3}}

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Individuella utmärkelser

Statistik
Nedan är de fem högst rankade inom respektive kategori. Enbart spelare i lag som nådde semifinal rankades. Därför finns t.ex. inte Kim Yeon-koung med trots att hon tog 112 poäng.Bästa poängvinnareBästa spikrarBästa blockareBästa servareBästa grävareBästa passareBästa mottagare'''

Source: FIVB.org

Referenser

Externa länkar 
 Rio 2016/volleyball/results/download

Volleyboll vid olympiska sommarspelen 2016